Батлер (округ, Алабама)
Батлер (округ, Айова)
Батлер (округ, Канзас)
Батлер (округ, Кентуккі)
Батлер (округ, Міссурі)
Батлер (округ, Небраска)
Батлер (округ, Огайо)
Батлер (округ, Пенсільванія)